BBC Radio 1 Live in Concert
 BBC Radio 1 Live in Concert – album grupy Echo & the Bunnymen
 BBC Radio 1 Live in Concert – album grupy The Fall
 BBC Radio 1 – Live In Concert – album (EP) grupy Fields of the Nephilim
 BBC Radio 1 Live in Concert – album grupy Hawkwind
 BBC Radio 1 Live in Concert – album Michael Schenker Group
 BBC Radio 1 Live in Concert – album grupy Nazareth
 BBC Radio 1 Live in Concert – album grupy Paice, Ashton & Lord
 BBC Radio 1 Live in Concert – album grupy Stiff Little Fingers
 BBC Radio 1 Live in Concert – album grupy Ultravox
 BBC Radio 1 Live in Concert – album grupy XTC

 BBC Radio One Live in Concert
 BBC Radio One Live in Concert – album grupy New Model Army
 BBC Radio One Live in Concert – album grupy Thin Lizzy